Propílico puede referirse a:

 Alcohol propílico, tipo de alcohol incoloro, muy miscible con el agua. 
 Ácido propílico, ácido carboxílico que puede encontrarse naturalmente, es un líquido incoloro, corrosivo con un olor acre.